Ivana Orleanska
 Ivana Beretta Molla